Gustav Riehl ist der Name folgender Personen:

* Gustav Riehl (Mediziner, 1855) (1855–1943), österreichischer Dermatologe
 Gustav Riehl (Mediziner, 1894) (1894–1981), österreichischer Dermatologe